św. Zygmunt I Święty (zm. 524) – król Burgundii, męczennik
 św. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895) – arcybiskup warszawski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi
 św. Zygmunt Gorazdowski (1845-1920) – polski ksiądz, założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Józefa

Zobacz też:
 Błogosławiony Zygmunt
 Sankt Sigmund